Lazarat kan syfta på:

Albanien 

 Komuna e Lazaratit, kommun, Gjirokastër prefektur, 
 Lazarat (kommunhuvudort i Albanien), Gjirokastër prefektur, Rrethi i Gjirokastrës,